Kallman ist der Familienname folgender Personen:
 Brent Kallman (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Brian Kallman (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Chester Kallman (1921–1975), US-amerikanischer Schriftsteller und Librettist
 Dick Kallman (1933–1980), US-amerikanischer Schauspieler and Sänger
 Kassey Kallman (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Kallmann
 Källman
 Kalman